GitHub Flavored Markdown (en abrégé GFM) est un langage de balisage léger dérivé du Markdown original mais qui bénéficie d'une spécification plus précise que la description canonique faite du Markdown par son inventeur John Gruber.

Ce « dialecte » du Markdown s’appuie sur la spécification CommonMark, à laquelle il est conforme et dont il est un dérivé (fork).

La version actuelle est 0.29 (en date du 6 avril 2019) et est décrite par John MacFarlane sous licence Creative Commons.

Notes et références 

Langage de balisage léger